Gérard Rousset (1953- ), un joueur français de rugby à XV.
 Gérard Rousset (1921-2000), un escrimeur français.

Voir aussi